Ну́нес () — бразильская фамилия. Известные носители:

 
 Нунес, Фелипе (род. 1981) — бразильский футболист.
 Нунес, Шерил (род. 1971) — американская актриса, фотомодель, музыкант, журналистка и телеведущая.
 Нунес Дорнеллес, Адан (1923—1991) — бразильский футболист, нападающий.
 Нунес Жоан Дос Сантос (род. 1961) — бразильский футболист, игрок в мини-футбол.
 Нунес да Силва, Адалберто (род. 1978) — бразильский футболист, игрок в мини-футбол.
 Ретцлафф Нунес, Тиаго (род. 1980) — бразильский футбольный тренер.

См. также 
 Нунис
 Нуньес